Justicia biokoensis es una especie de planta floral del género Justicia, familia Acanthaceae.  

Es nativa de isla de Bioko y Camerún.

Referencias

Enlaces externos 
 Justicia biokoensis The Plant List.

biokoensis